Fundacja Mam Marzenie – polska fundacja, której celem jest spełnianie marzeń ciężko chorych dzieci
 I Have a Dream – historyczne przemówienie Martina Luthera Kinga